Der Begriff Sea-Monkey bezeichnet
 eine Zuchtlinie aus der Art Salinenkrebs mit lateinischem Namen Artemia nyos
 eine Real-Fernsehserie (1992) mit dem vollen Namen The Amazing Live Sea Monkeys
 ein Computerspiel mit dem vollen Namen The Amazing Virtual Sea Monkeys
 die Internetprogrammsuite SeaMonkey